Myanmar, land in Azië, officiële naam van Birma
 Birma (motorfiets), een motorfietsmerk
 Birma (strip), een striproman van Guy Delisle
 Birma (kolonie), een voormalige Britse kolonie 
 Staat Birma, een Japanse vazalstaat tijdens de Tweede Wereldoorlog